Стивен Сама (; 5 марта 1993, Баменда, Камерун) — немецкий футболист, защитник.

Клубная карьера 
Стивен родился в Камеруне, в городе Баменда, однако в раннем возрасте переехал в Германию и стал заниматься футболом в небольшом клубе «Шварц-Вайс». Позднее стал заниматься в молодёжных командах «Ваттеншайд 09», «Бохума» и дортмундской «Боруссии». В 2009 году стал игроком молодёжной команды английского клуба «Ливерпуль». Проведя в молодёжном составе три года, стал привлекался к играм первой команды, однако, за два года не сыграл ни матча. Тем не менее, ему удалось попасть в заявку команду для Лиги Европы. В 2014 году вернулся на родину и начал выступления за вторую команду «Штуттгарта».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sofascore.com

Футболисты Германии
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Хераклес»